xaq – codice ISO 639-3 della lingua aquitana